Inverse je programska oprema za reševanje optimizacijskih problemov. 

Program je namenjen predvsem reševanju problemov, kjer pri definiciji namenske in omejitvenih funkcij uporabimo zahtevne numerične simulacije, na primer z metodo končnih elementov. Začetna motivacija za razvoj programa izvira s področja preoblikovanja kovin.

Program ima svoj lastni interpreter s preglejevalnikom sintakse in razhroščevalnikom. Ostale lastnosti programa so
 Zbirka algoritmov za reševanje industrijskih optimizacijskih problemov
 Pomožna orodja (testne analize, tabuliranje, Monte Carlo simulacije, testni problemi)
 Orodja za parametrizacijo geometrije (npr. interpolacijski zlepki z odvodi)
 Matrične in vektorske operacije
 Splošni datotečni vmesnik za manipulacijo z vhodnimi in izhodnimi tekstovnimi datotekami
 Direktni vmesniki z nekaterimi simulacijskimi programi

Glej tudi 
IOptLib
optimizacija (matematika)

Zunanje povezave 
 Inverse
 IOptLib
 A General Purpose Computational Shell for Solving Inverse and Optimisation Problems - doktorska disertacija povezana s programom Inverse
 Nonlinear programming FAQ 
 Mathematical Programming Glossary 

Optimizacija
Optimizacijski programi